Deze lijst bevat de grotere gletsjers in Zwitserland, met de grootte in 1850 en 2004.

* Hoewel men in Montana Duits spreekt, wordt daar op de wegwijzers Plaine Morte aangegeven.

Externe link 
 Informatie en bron voor gegevens over gletsjers

 
Zwitserland
Gletsjers